Данная статья представляет собой список сопок и гор, находящихся на территории Приморского края. Первые двадцать четыре вершины являются высочайшими в крае. Основным критерием их отбора является удалённость соседних, более высоких вершин на расстояние более 5 км. Начиная с 25-й вершины (г. Лысая в Партизанском хребте), в список заносятся наиболее известные вершины в густонаселённых района края. В мало населённой горно-таёжной местности приоритет отдаётся господствующим изолированным вершинам. В колонке «Относительная высота» указано превышение вершины над самой низкой точкой поверхности земли в радиусе 5 км. В колонке «Индекс приоритета» указано расстояние по прямой в километрах от вершины до более высоких отметок земной поверхности, что указывает, в радиусе скольки километров вершина является господствующей.

Согласно Государственному каталогу географических названий в Приморском крае расположены 2847 гор, 109 сопок, 3 пика и 2 холма, имеющих зарегистрированные названия.

Список горных вершин 
Жирным шрифтом выделены вершины почётного знака «Приморский барс»

Примечания 

Сихотэ-Алинь